Кубок УЄФА 2001–2002 — тридцять перший розіграш Кубка УЄФА, у якому перемогу здобув нідерландський «Феєнорд», який у фіналі з рахунком 3-2 переміг дортмундську «Боруссію». Для обох команд цей фінал став другим в історії. Причому для голландців обидва фінали завершились перемогою, а для німців — поразкою.

Кваліфікаційний раунд

|}

1 «Ельфсборгу» було зараховано технічну поразку 0-3, через те, що на поле вийшов незаявлений гравець - Крістіан Лундстрем. На момент заміни рахунок був 3-1 на користь «Ельфсборга».

Перший раунд

|}

1 Було зіграно лише одну гру на нейтральному полі у Варшаві через небезпечну ситуацію на Північному Кавказі і в Росії загалом.

Другий раунд

|}

Третій раунд

|}

Четвертий раунд

|}

Чвертьфінали

|}

Півфінали

|}

Фінал

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Кубка УЄФА 2001-02 на uefa.com  

2001
2001 у футболі
2002 у футболі